Нижче наведено список населених пунктів повіту Сібіу, Румунія.

Сібіу